Чемпіон УРСР 1963 року визначався серед українських команд майстрів класу «Б» чемпіонату СРСР. Відповідно у чемпіонаті не брали участь найсильніші українські команди «Динамо» Київ, «Авангард» Харків та «Шахтар» Донецьк, які брали участь у найвищому дивізіоні СРСР, а також луганські «Трудові резерви», одеський «Чорноморець», запорізький «Металург», львівські «Карпати» та дніпропетровське «Дніпро»,  що грали у новоствореному другому загальнорадянському дивізіоні. 

Всього у чемпіонаті УРСР взяло участь 40 команд, що були розбиті на дві групи по 20 команд. Переможець кожної з груп виходив до фіналу, де у двоматчевому протистоянні розігрувалося звання чемпіона УРСР. Інші команди, що займали однакові місця в різних групах, також у стикових матчах розігрували фінальні місця чемпіонату.

Результати

1-ша зона

2-га зона

Стикові матчі 

СКА Одеса — чемпіон УРСР сезону 1963 року, завдяки чому отримав путівку до другої групи класу «А» на наступний сезон. Склад переможців:
 ВР Бурсаков Георгій Степанович (23)
 ВР Каракозов Анатолій Миколайович (23)
 ЗХ Архипенко В'ячеслав Павлович (37)
 ЗХ Масловський Едуард Іванович (33)	
 ЗХ Поляков Євген Пилипович (26)
 ЗХ Чиненов Олег Дмитрович (35)	
 ЗХ Щупаков Олег Григорович (30, 2)	
 ПЗ Бардешин Віталій Семенович (38, 1)
 ПЗ Гірсон Арон Ісаакович (28, 4)
 ПЗ Саричев Євген Григорович (38, 1)
 НП Арістов Віктор Олександрович (37, 13)	
 НП Бліндер Валентин Ілліч (32, 3)						
 НП Жибоєдов Віктор Олексійович (24)					
 НП Клінчев Володимир Дмитрович (10, 3)					
 НП Котиченко Віктор Володимирович (39, 18)				
 НП Соболєв Микола Миколайович (5, 5)								
 НП Чернишенко Микола Миколайович (22, 6)
 Старший тренер Федоров Віктор Іванович
 Тренер Шемельов Володимир Костянтинович

Посилання 
 Статистика на сайті football.lg.ua 
 Чемпіонат 1963 на ukr-football.org.ua 

63
УРСР
1963 в українському спорті